Натуральне число 391
 391 рік до нашої ери
 391 рік нашої ери